Newport vagy New Port számos település illetve közigazgatási egység neve:
 Amerikai Egyesült Államok
 Newport, Arkansas
 Newport, Delaware
 Newport, Dél-Karolina
 Newport, Észak-Karolina
 Newport, Monroe megye, Florida 
 Newport, Wakulla megye, Florida 
 Newport, Indiana
 Newport, Kentucky
 Newport, Maine
 Newport, Michigan
 Newport, Minnesota
 Newport, Nebraska
 Newport, New Hampshire
 Newport, New Jersey
 Newport, New York
 Newport, Oregon
 Newport, Pennsylvania
 Newport, Rhode Island
 Newport, Tennessee
 Newport, kisváros, Vermont
 Newport, nagyváros, Vermont
 Newport, Virginia
 Newport, Washington
 Newport, Wisconsin
 Newport Beach, Kalifornia
 Newport Coast, Kalifornia
 Newport megye, Rhode Island
 Newport News, Virginia
 Fountain City, Indiana – neve 1834 és 1878 között Newport volt
 Ausztrália
 Newport (Új-Dél-Wales)
 Newport (Victoria)
 Egyesült Királyság
Anglia
 Newport (Cornwall)
 Newport (East Riding of Yorkshire)
 Newport (Essex)
 Newport (Gloucestershire)
 Newport (Wight-sziget)
 Newport (Shropshire)
 Newport Pagnell
Skócia
 Newport-on-Tay
Wales
 Newport (Monmouthshire) – a legnagyobb város a Földön ezen a néven.
 Newport (Pembrokeshire)
 Newport East
 Newport West
 Newport megye
 Írország
 Newport (Mayo)
 Newport (Tipperary)